Святая Иоанна (Жанна, Жуана и т. д.) — неоднозначный термин.

Христианские святые 
 Иоанна Мироносица — одна из святых жён-мироносиц.
 Иоанна де Шанталь (1572—1641) — католическая святая, сподвижница святого Франциска Сальского, канонизирована в 1767 году.
 Иоанна Антида Туре (1765—1826) — католическая святая, канонизирована в 1934 году.
 Джанна Беретта-Молла (1922—1962) — католическая святая, борец с абортами, канонизирована в 2004 году.
 Жанна д'Арк (1412–1431) — народная героиня Франции, канонизирована католической церковью в 1909 году.
 Жанна Жюган (1792—1879) — католическая святая, канонизирована в 1909 году.
 Жанна Французская (1464—1505) ) — французская королева и святая (канонизирована в 1950 году).
 Жуана Португальская (1452—1490) — португальская святая, беатифицирована в 1693 году (канонизация не проводилась).

Литература и кино 
 Святая Иоанна (пьеса) — пьеса Бернарда Шоу (1923).
 Святая Иоанна (фильм, 1957) — экранизация пьесы Шоу (1957).
 Святая Иоанна скотобоен — пьеса Бертольда Брехта (1932).